Stawy w Polsce:
 Zyśka – staw w woj. śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Lubliniec
 Zyśka – staw w woj. śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Pawonków

Przypisy